Islampur kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Islampur (underdistrikt i Bangladesh),

Indien 

 Islāmpur (ort i Indien, Västbengalen), Uttar Dinajpur, 
 Islāmpur (ort i Indien, Bihar), Nālanda, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar